Периодат серебра — неорганическое соединение, 
соль металла серебра и иодной кислоты с формулой AgIO,
оранжевые кристаллы.

Физические свойства 
Периодат серебра образует оранжевые кристаллы, 
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/a,
параметры ячейки a = 0,5368 нм, c = 1,2013 нм.

См. также 
Известны другие периодаты серебра:

 AgHIO — лимонно-жёлтые кристаллы;
 AgIO — чёрные кристаллы;
 AgIO — чёрные кристаллы.

Литература 
 
 

серебро